LZ 3 steht für:
 LZ 3 (Luftschiff Zeppelin 3), deutsches Luftschiff

LZ-3 steht für:
 LZ-3 (Lanzarote), Autobahn auf Lanzarote, Spanien, siehe Liste der Autobahnen in Spanien #Regionalautobahnen

Siehe auch:
 Led Zeppelin III

Abkürzung